La madrastra puede referirse a:

Familia 
 Madrastra, mujer del padre respecto de los hijos llevados por este al matrimonio.

Televisión 
 La madrastra (n/d), novela escrita por Arturo Moya Grau;
 La madrastra (1962), telenovela mexicana;
 La madrastra (1981), telenovela producida por Canal 13 (Chile);
 La madrastra (2005), telenovela -versión de la chilena - producida por Televisa, (México).

 La madrastra (2022), serie -reinicio de la historia homónima de 2005- (México).

Cine 
 La madrastra (1960), película argentina - dirigida por Rodolfo Blasco;
 La madrastra (1974), película española - dirigida por Roberto Gavaldón;
 La madrastra (1993), película inglesa - dirigida por Howard Davies;
 La madrastra (2005), película para TV dirigida por Peter Svatek.